SCW steht als Abkürzung für:
 Malmö Aviation, schwedische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 SC Weinfelden, Schweizer Eishockeyclub aus Weinfelden im Kanton Thurgau
 SC Wiedenbrück, Sportverein aus Rheda-Wiedenbrück
 SC Winterthur, Schweizer Schwimmsportverein aus Winterthur
 Schwimm-Club Wiesbaden 1911, Sportverein aus Wiesbaden-Schierstein
 Segel-Club Würmsee, Segelclub aus Starnberg
 Shopping Center West, kurz: Center West, Einkaufszentrum der Center West Holding GmbH am Weblinger Gürtel im Südwesten von Graz
 Shopping City Wels, Einkaufszentrum im Westen vom Wels, Oberösterreich
 Southern Championship Wrestling, amerikanischer Wrestling-Verband
 Flughafen Syktywkar, Region Komi, Russland nach dem IATA-Code

Abkürzung